FGL steht für:

 Feuerlöschgerätewerk Luckenwalde, deutscher Feuerwehrgerätehersteller
 Florida Georgia Line, US-amerikanische Country-Band
 Formgedächtnislegierung, Memorymetalle
 Foster’s Group, Aktiensymbol des australischen Bierherstellers
 Futura Gael (ICAO-Code), ehemalige irische Charterfluggesellschaft

Abkürzung